Asimilacija (iz latinskog similis „slično“) može značiti (popis nije potpun):

 Asimilacija (biologija), postupnu transformaciju stranih tvari u tijelu u vlastite tvari. 
 Asimilacija (učenje), integracija ljudskog iskustva i spoznaje 
 Asimilacija (fonologija) 
 Asimilacija (sociologija), postupno spajanje naroda ili etnije s većinskom populacijom (primjerice jezična, kulturna, etnička itd. asimilacija) 
 Asimilacija (vulkanizam) 
 Asimilacija (meteorologija i klimatologija)
 Asimilacija (oka)